

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christian Vanneste, (1947- ), homme politique français ;
 Olivier Vanneste, (1930- ), homme politique belge ;

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand